

Населені пункти та їхні частини
 Випихув — село в гміні Зелюв Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Випихув — село в гміні Зґеж Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Випихув — частина села Поліхна в гміні Шастарка Красницького повіту Люблінського воєводства
 Випихув — частина села Прусіновиці в гміні Ленчиця Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Випихув — частина села Станіславиці в гміні Бохня Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Випихув — частина села Хмільник (Хмельник) у гміні Хмельник Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства

Примітки